Courtley ist der Familienname folgender Personen:

Bert Courtley (1929–1969), britischer Jazztrompeter
Steve Courtley, australischer Spezialeffektkünstler